Andon (Alpes-Maritimes), een gemeente in het Franse departement Alpes-Maritimes
 Andon (lantaarn), een Japanse lantaarn
 Andon (rivier), een rivier in Frankrijk